Hudiksvall (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Hudiksvall (stad), de hoofdstad van deze gemeente in Zweden.